Oesterley ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Oesterley (1871–1944), deutscher Dressurreiter

 Marie Oesterley (1842–1917), deutsche Malerin
 Luise Oesterley (1845–1925), deutsche Malerin
 William Oscar Emil Oesterley (1866–1950), Theologe der Church of England